

Geografia
 Stati Uniti d'America
Cutler – census-designated place della Contea di Tulare, California
Cutler – census-designated place della Contea di Miami-Dade, Florida
Cutler – città della Contea di Perry, Illinois
Cutler – città della Contea di Washington, Maine
Cutler – città della Contea di Juneau, Wisconsin

Persone
Chris Cutler (1947) – musicista, paroliere, teorico della musica e discografico britannico
Dave Cutler (1942) – informatico statunitense
Ivor Cutler (1923-2006) – poeta, cantautore, umorista, scrittore per bambini, storyteller, attore e pittore britannico
Jay Cutler (1973) – culturista statunitense
Jay Cutler (1983) – giocatore di football americano statunitense
Roden Cutler (1916-2002) – diplomatico australiano
Steve Cutler (1960) – ex rugbista a 15 e dirigente d'azienda australiano